Waldfriedhof Aachen steht für:

 Waldfriedhof (Aachen)
 Jüdischer Friedhof Waldfriedhof (Aachen)